Wyoming se referă cel mai adesea la:

 Wyoming, care a devenit cel de-al patruzeci și patrulea din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii la 10 iulie 1890 
 Wyoming (teritoriu SUA), teritoriul organizat al Uniunii care l-a precedat ca entitate administrativă teritorială pre-statală, existent între 1864 și 1890.

Locuri

Australia  

 Wyoming, statul New South Wales, Australia

Canada  

 Wyoming, provincia Ontario, Canada

Statele Unite ale Americii

Localități 

 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, statul  
 Wyoming, Comitatul Iowa, statul 
 Wyoming, Comitatul Waupaca, Wisconsin

Comitate 

 Vedeți pagina Comitatul Wyoming (dezambiguizare)

Alte utilizări  

 Wyoming (placă tectonică), una din multele plăci tectonice ale planetei Terra
 Wyoming se mai poate referi la mai multe vase ale United States Navy numite USS Wyoming, respectiv la
 Wyoming (navă), cel mai mare vas din lume de tip bric sau goeletă (în original schooner) construit integral din lemn
 Personajul Wyoming din seria machinima Red versus Blue, vedeți Listă de personaje din "Red versus Blue". 

+ 
Nume proprii